Elnon ou Elnone est un toponyme qui se réfère à :

 Elnon, abbaye en Belgique
 Elnon, rivière de Belgique